

Санбері — місто, штат Пенсільванія
 Санбері — селище, штат Огайо
 Санбері — переписна місцевість, штат Північна Кароліна